В'єрві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 65 км на південний захід від Парижа, 55 км на північ від Орлеана, 33 км на схід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 
 В'єрвіль на сайті французького Національного інституту географії
 В'єрвіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 В'єрвіль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету В'єрвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету В'єрвіль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар